Marcus Atilius Regulus (consul in 294 v.Chr.), Romeins politicus;
Marcus Atilius Regulus (consul in 267 v.Chr.) († ~250 v.Chr.), Romeins politicus en veldheer;
Marcus Atilius Regulus (consul in 227 v.Chr.), Romeins politicus, consul in 227 en 217 v.Chr., censor in 214 v.Chr.;
Marcus Atilius Regulus Calenus, Romeins politicus, consul in 335 v.Chr.